Kaule (Chitwan) – gaun wikas samiti w środkowej części Nepalu  w strefie Narajani w dystrykcie Chitwan,
 Kaule (Nuwakot) – gaun wikas samiti w środkowej części Nepalu  w strefie Bagmati w dystrykcie Nuwakot.

Zobacz też